Messa di Gloria ist der Name verschiedener Vertonungen des Messordinariums:

 Messa di Gloria (Rossini) (1820), Messe von Gioacchino Rossini
 Messa di Gloria (Puccini) (1880), Messe von Giacomo Puccini